Os Abrigos na Rocha de Bhimbetka compõem um sítio arqueológico e são um dos locais classificados como Património Mundial pela UNESCO. Estão localizados na Índia, no estado de Madhya Pradesh. Os abrigos de Bhimbetka exibem os traços mais antigos de vida humana na Índia; suas pinturas em rocha da Idade da Pedra têm aproximadamente 9.000 anos, algumas das mais antigas do mundo. 

O nome Bhimbetika vem de um personagem do épico hindu Mahabharata. 

Os abrigos ficam a 45 km ao sul de Bhopal. Toda a área é coberta por uma vegetação espessa e florestas ricas de fauna e flora. Há uma significativa semelhança com outras pinturas em rocha em locais como o Parque Nacional Kakadu, na Austrália, no Deserto de Kalahari e na caverna de Lascaux, na França. 

Os local foi mencionado pela primeira vez em relatórios arqueológicos da Índia em 1888 como um local budista. As pinturas foram descobertas em 1957 pelo arqueólogo indiano Vishnu Shridhar Wakankar. Estudos arqueológicos revelam uma seqüência contínua de culturas da Idade da Pedra (do período Acheulense até o Mesolítico. Os abrigos apresentam várias pinturas interessantes que mostram a vida das pessoas que viviam nas cavernas, incluindo cenas de nascimentos, danças e bebidas, ritos religiosos e enterros, bem como o meio ambiente ao redor. As pinturas também mostram animais como bisões, elefantes, pavões, rinocerontes e tigres.

Ver também 
 Parque Nacional Kakadu, na Austrália,
 Arte rupestre

Pintura da Pré-História
Patrimônio Mundial da UNESCO na Índia